Jauja puede referirse a:
 Jauja (Metro de Huancayo)

Divisiones administrativas 
 Jauja, ciudad del Perú,
 Distrito de Jauja (Perú)
 Provincia de Jauja (Perú)
 Jauja, localidad española situada en el término municipal de Lucena, provincia de Córdoba.

País mítico 

Jauja es el nombre de una tierra mítica donde no había que trabajar para vivir.

Obras basadas en la leyenda de Jauja 
La Tierra de Jauja, una novela escrita por Lope de Rueda en la primera mitad del siglo XVI que da origen a la leyenda de Jauja.
El país de Jauja, una pintura ejecutada por Pieter Brueghel el Viejo en 1567.
La República de Jauja, una obra de teatro del chileno Juan Rafael Allende publicada en 1889.
Jauja, una revista de historietas editada en España entre 1982 y 1983.
País de Jauja, una novela del peruano Edgardo Rivera Martínez, publicada en 1993.
Jauja, una película coproducida por Argentina y Dinamarca, dirigida por Lisandro Alonso, y lanzada en 2014.